Stugsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Stugsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (29,3 ha)
Stugsjön (Arbrå socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (15,5 ha)
Stugsjön (Bollnäs socken, Hälsingland, 677906-151645), sjö i Bollnäs kommun,  (17,8 ha)
Stugsjön (Bollnäs socken, Hälsingland, 677930-152323), sjö i Bollnäs kommun,  (44,3 ha)
Stugsjön (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (37,2 ha)
Stugsjön (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (57,5 ha)
Stugsjön (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (11,8 ha)
Övre Stugsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (16,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn